Richard Steidle ist der Name folgender Personen:

* Richard Steidle (Politiker) (1881–1940), österreichischer Rechtsanwalt und Politiker
 Richard Steidle (Architekt) (1881–1958), deutscher Architekt